(1983), de  et  , premier film de la trilogie documentaire  :  (1989) et  (1992), sur les premiers contacts filmés (depuis les ) avec les Papous ;
 , une série télévisée australienne diffusée en  ;

 Ultraman Cosmos: The First Contact, film japonais réalisé par Toshihiro Iijima sorti en 2001.

Voir aussi